New Freedom ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Freedom (Camden County, New Jersey)
 New Freedom (Salem County, New Jersey)
 New Freedom (Pennsylvania)